Ме́ллер-Закоме́льский — фамилия.

 Известные носители 
 
 Меллер-Закомельский, Владимир Владимирович (1863—1920) — крупный промышленник, депутат III и IV Думы, член Государственного Совета.
 Меллер-Закомельский, Егор Иванович (1767—1830) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Меллер-Закомельский, Иван Иванович (1725—1790) — генерал-аншеф, герой русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
 Меллер-Закомельский, Николай Иванович (1813—1887) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Военного совета.
 
 Меллер-Закомельский, Фёдор Иванович (1772—1848) — участник войны Четвёртой коалиции, генерал-майор, могилёвский губернатор.
 См. также 
 Меллеры-Закомельские — русский баронский и дворянский род.